Serial Peripheral Interface, een seriële bus in de elektronica
Single Page Interface, een term die wordt gebruikt voor bepaalde interactieve webpagina's
Software in the Public Interest, een non-profitorganisatie opgericht ter ondersteuning van opensourcesoftware
Surinaams Pedagogisch Instituut, de Surinaamse equivalent van de PABO